

Architettura 
 Palazzo Vallelonga – palazzo monumentale nel territorio di Torre del Greco

Geografia 
 Vallelonga – comune italiano della provincia di Vibo Valentia in Calabria
 Vallelonga – valle dell'Appennino abruzzese in provincia dell'Aquila

Persone 
 Nick Vallelonga – attore, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense